Putnam ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Putnam (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Alexa Putnam (* 1988), US-amerikanische Skeletonpilotin
 Bill Putnam (1920–1989), US-amerikanischer Musikproduzent
 Brenda Putnam (1890–1975), US-amerikanische Bildhauerin
 Chris Putnam, US-amerikanischer Informatiker
 Emily Smith Putnam (1865–1944), US-amerikanische Historikerin
 Frank Putnam, US-amerikanischer Psychotherapeut
 Frederic Ward Putnam (1839–1915), US-amerikanischer Anthropologe und Fischkundler
 Frederick Putnam (1917–2007), US-amerikanischer Bischof

 Harvey Putnam (1793–1855), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Putnam (George Herbert Putnam; 1861–1955), US-amerikanischer Bibliothekar
 Herbert Putnam (Leichtathlet) (1890–1967), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Hilary Putnam (1926–2016), US-amerikanischer Philosoph
 Israel Putnam (1718–1790), US-amerikanischer General
 James Jackson Putnam (1846–1918), US-amerikanischer Neurologe und Wegbereiter der Psychoanalyse
 Michael Putnam (* 1933), US-amerikanischer Altphilologe
 Robert Putnam (* 1941), US-amerikanischer Soziologe und Politikwissenschaftler
 Samuel Putnam (1892–1950), US-amerikanischer Übersetzer und Romanist
 Seth Putnam (1968–2011), US-amerikanischer Musiker
 William Lowell Putnam (Bankier) (1861–1923), US-amerikanischer Anwalt und Bankier
 William Lowell Putnam (Alpinist) (1924–2014), US-amerikanischer Alpinist, Präsident des AAC

Putnam steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Putnam (Alabama)
 Putnam (Connecticut)
 Putnam (Georgia)
 Putnam (Illinois)
 Putnam (Kansas)
 Putnam (Maryland)
 Putnam (New York)
 Putnam (North Carolina)
 Putnam (Oklahoma)
 Putnam (Texas)
 Putnam (Virginia)
 Putnam Hall, Florida
 Putnam Heights, Connecticut
 Putnam Lake, New York
 Putnam Station, New York
 Putnam Valley, New York

Orte in Kanada:
 Putnam (Ontario)

Außerdem:
 G. P. Putnam’s Sons, US-amerikanischer Verlag
 (2557) Putnam, Asteroid

Siehe auch:
 William Lowell Putnam Competition, Mathematikwettbewerb
 Putnamville
 Putnam County
 Putman